Koza (Kanagawa), een gemeente in de Japanse prefectuur Kanagawa
Koza (Okinawa), een gemeente in de Japanse prefectuur Okinawa
Koza (Opole), een plaats in Polen
Koza (Wakayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama
Koza (Kameroen), een district in het departement Extrême-Nord in Kameroen